Comorese blauwe duif
 Malagassische blauwe duif
 Mauritiaanse blauwe duif
 Seychelse blauwe duif